Luís Góis pode ser:

Luís de Góis (século XVI), colono no Brasil, irmão do capitão-mor Pero de Góis; 
Luiz Goes (1933-2012), médico e músico português, grande vulto da canção de Coimbra.